Bitossi peut faire référence à:

Patronymie
 Franco Bitossi (1940- ) - Ancien cycliste sur route et coureur de cyclocross italien
 Gervasio Bitossi (1884-1951) - Général italien de l'armée royale.
 Massimo Bitossi (1972- ) - Acteur et doubleur italien
 Renato Bitossi (1899-1969) - Homme politique, syndicaliste et antifasciste italien.